Höna, hönor, höns kan avse:

 Hönsfåglar – en ordning av fåglar
 Höna – honan av hönsfåglar
 Tamhöna – en mycket vanlig typ av fjäderfä och den domesticerade varianten av röd djungelhöna
 Hönsuppfödning – uppfödandet av tamhöns i syftet att utvinna ägg och kött